У́лица Осоавиахи́ма — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству.

Россия 
 Улица Осоавиахима — улица в Екатеринбурге.
 Улица Осоавиахима — улица в Брянске
 Улица Осоавиахима — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 Улица Осоавиахима — улица в Новороссийске.
 Улица Осоавиахима — улица в Новосибирске.
 Улица Осоавиахима — улица в Челябинске.

Украина 
 Улица Осоавиахима — улица в Донецке.
 Улица Осоавиахима — улица в Запорожье.
 Улица Осоавиахима — улица в Луганске.
 Улица Осоавиахима — улица в Мариуполе.
 Улица Осоавиахима — улица в Феодосии.

Казахстан 
 Улица Осоавиахима — улица в Алма-Ате.